Session har flere betydninger:
 Session – en egnethedsvurdering for værnepligtige til tjeneste i forsvaret
 Session (datalogi) – en blivende forbindelse mellem enheder i et datanetværk
 Session (musik) – en musikalsk begivenhed hvor musikere spiller, ofte ved at improvisere
 Session (webanalyse) - længden af et uafbrudt besøg på et website for en enkelt bruger
 Session (samlingstid) – samlingstid for en rigsdag, højere domstol eller udskrivningsmyndighed
 Loginsession – perioden mellem en bruger logger på og af et datasystem

Se også
 Roger Sessions – amerikansk komponist (1896-1985)